Village – programma radiofonico italiano di Rai Radio 1
 The Village – film del 2004, diretto da M. Night Shyamalan
 Greenwich Village – quartiere di Manhattan, a New York
 Village People – gruppo musicale statunitense
 East Village – quartiere di Manhattan, a New York
 Village Vanguard – jazz club di New York, nel quartiere di Greenwich Village
 Village – gioco da tavolo

Pagine correlate 

 Villaggio (disambigua)